Ефремов, Фёдор:
 Ефремов, Фёдор Герасимович (1906—1972) — советский нефтяник, лауреат Сталинской премии.
 Ефремов, Фёдор Пантелеевич (1918—2007) — командир отделения 92-го гвардейского отдельного сапёрного батальона (81-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной фронт), гвардии сержант; Герой Советского Союза.